Stopwoord (taalkunde)
 Stopwoord (bdsm)